Staffell ist der Familienname folgender Personen:

 Charles D. Staffell (1915–1999), britischer Spezialeffektkünstler
 Tim Staffell (* 1948), britischer Rocksänger und Bassist